Esistono più comuni francesi con questo nome

Marquay – Dordogna
Marquay – Passo di Calais